Tylopilus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1881 року.

Класифікація 
До роду Tylopilus відносять 168 видів:

 Tylopilus acutesquamosus
 Tylopilus alboater
 Tylopilus albofarinaceus
 Tylopilus alkalixanthus
 Tylopilus alutaceoumbrinus
 Tylopilus ammiratii
 Tylopilus amylosporus
 Tylopilus appalachiensis
 Tylopilus arenarius
 Tylopilus argillaceus
 Tylopilus atratus
 Tylopilus atrobrunneus
 Tylopilus austrofelleus
 Tylopilus atronicotianus
 Tylopilus badiceps
 Tylopilus balloui (edible)
 Tylopilus beelii
 Tylopilus brachypus
 Tylopilus brevisporus
 Tylopilus brunneirubens
 Tylopilus bulbosus
 Tylopilus brunneus
 Tylopilus castanoides
 Tylopilus cellulosus
 Tylopilus chromoreticulatus
 Tylopilus corneri
 Tylopilus costaricensis
 Tylopilus cyanescens
 Tylopilus cyanogranulifer
 Tylopilus exiguus
 Tylopilus felleus
 Tylopilus ferrugineus
 Tylopilus fuligineoviolaceus
 Tylopilus fumosipes
 Tylopilus funerarius
 Tylopilus gomezii
 Tylopilus griseocarneus
 Tylopilus guanacastensis
 Tylopilus hayatae
 Tylopilus hondurensis
 Tylopilus hongoi
 Tylopilus humilis
 Tylopilus indecisus
 Tylopilus intermedius
 Tylopilus isabellescens
 Tylopilus jalapensis
 Tylopilus javanicus
 Tylopilus leucomycelinus
 Tylopilus lividobrunneus
 Tylopilus louisii
 Tylopilus microsporus
 Tylopilus minor
 Tylopilus mitissimus
 Tylopilus montanus
 Tylopilus montoyae
 Tylopilus nanus
 Tylopilus nebulosus
 Tylopilus neofelleus
 Tylopilus nicaraguensis
 Tylopilus niger
 Tylopilus nigricans
 Tylopilus obscureviolaceus
 Tylopilus obscurus
 Tylopilus ochraceosquamosus
 Tylopilus oradivensis
 Tylopilus orsonianus
 Tylopilus otsuensis
 Tylopilus pachycephalus
 Tylopilus pakaraimensis
 Tylopilus peralbidus
 Tylopilus pernanus
 Tylopilus perplexus
 Tylopilus piniphilus
 Tylopilus pisciodorus
 Tylopilus plumbeoviolaceoides
 Tylopilus plumbeoviolaceus
 Tylopilus porphyrosporus
 Tylopilus potamogeton
 Tylopilus praeanisatus
 Tylopilus pseudoscaber
 Tylopilus punctatofumosus
 Tylopilus rhoadsiae
 Tylopilus rhodoconius
 Tylopilus rigens
 Tylopilus rubrobrunneus
 Tylopilus rufonigricans
 Tylopilus rugulosoreticulatus
 Tylopilus sanctae-rosae
 Tylopilus snellii
 Tylopilus sordidus
 Tylopilus striatulus
 Tylopilus subcellulosus
 Tylopilus subfusipes
 Tylopilus subniger
 Tylopilus subunicolor
 Tylopilus subvinaceipallidus
 Tylopilus sultanii
 Tylopilus suavissimus
 Tylopilus subcellulosus
 Tylopilus tabacinus
 Tylopilus temucensis
 Tylopilus tenuis
 Tylopilus variobrunneus
 Tylopilus veluticeps
 Tylopilus vinaceipallidus
 Tylopilus vinaceogriseus
 Tylopilus vinosobrunneus
 Tylopilus violaceus
 Tylopilus violatinctus
 Tylopilus virens
 Tylopilus viscidichromapes
 Tylopilus williamsii
 Tylopilus zambianus

Примітки 

1881 у науці